Filmy 
 Niebo na ziemi (Heaven on Earth) − indyjsko-kanadyjski film dramatyczny z 2008 roku, w reżyserii Deepa Mehta
 Niebo na ziemi (Heaven on Earth) − brytyjski film dokumentalny z 2003 roku, w reżyserii Stephena Rooke'a
 Niebo na ziemi (Heaven on Earth) − amerykański melodramat z 1927 roku, w reżyserii Phila Rosena